Elmblad ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Elmblad (1855–1910), schwedischer Opernsänger (Bass) 
 Sigrid Elmblad (1860–1926), schwedische Schriftstellerin